Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 1986 im Dameneinzel. Mit Sabine Hack, Silke Meier und Wiltrud Probst nahmen drei Spielerinnen aus dem deutschsprachigen Raum an der Qualifikation teil, die sich jedoch nicht für den Hauptwettbewerb qualifizieren konnten. Erfolgreichste Qualifikantin war die US-Amerikanerin Nicole Arendt, die als einzige Spielerin die dritte Runde erreichte.

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

1986
Dameneinzel (Qualifikation)